Saint-Bruno är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Saguenay–Lac-Saint-Jean och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Saint-Bruno ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Bruno är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Saint-Bruno. Närmaste större samhälle är Alma,  km norr om Saint-Bruno. 

I omgivningarna runt Saint-Bruno växer i huvudsak blandskog. Runt Saint-Bruno är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec